Maria Krystyna Sabaudzka, właśc.Maria Krystyna Charlotta Józefina Gaetana Eliza (ur. 14 listopada 1812 w Cagliari, zm. 31 stycznia 1836 w Neapolu) – królowa Obojga Sycylii, błogosławiona Kościoła katolickiego.

Rodzina 
Maria Krystyna była najmłodszą córką Wiktora Emanuela, księcia Sabaudii, Piemontu, Aosty i króla Sardynii i arcyksiężniczki Marii Teresy Habsburg-Este.

Jej dziadkami ze strony matki byli arcyksiążę Ferdynand Habsburg i Maria Beatrycze d’Este. Ferdynand był czternastym dzieckiem Franciszka I, cesarza rzymsko-niemieckiego i Marii Teresy Habsburżanki. Maria Beatrycze była jedyną córką Herkulesa III d’Este i księżniczki Marii Teresy Cybo Malaspiny.

Małżeństwo 
21 listopada 1832 Maria Krystyna wyszła za mąż za Ferdynanda II Burbona, króla Obojga Sycylii. Panna młoda miała wtedy dwadzieścia lat a jej mąż dwadzieścia dwa. Ferdynand i Maria Krystyna mieli tylko jednego syna:
 Franciszka II Burbona (ur. 16 stycznia 1836, zm. 27 grudnia 1894), przyszłego króla Obojga Sycylii.

Maria Krystyna zmarła pięć dni po urodzeniu syna. Jej mąż ożenił się po raz drugi, z Marią Teresą Habsburżanką, arcyksiężną austriacką.

Rodowód

Proces beatyfikacyjny 
9 lipca 1859 papież Pius IX podpisał dekret o heroiczności cnót królowej. a 3 maja 2013 papież Franciszek podpisał dekret uznający cud za jej wstawiennictwem. Uroczysta beatyfikacja odbyła się 25 stycznia 2014 w Santa Chiara w Neapolu, gdzie spoczywa ciało królowej.

W imieniu papieża Franciszka, mszę odprawił prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Angelo Amato.

Maria Krystyna Sabaudzka jest pierwszą monarchinią wyniesioną na ołtarze od czasu beatyfikacji Karola Habsburga w 2004 roku. 

Wspomnieniem liturgicznym jest jej dzień śmierci – 31 stycznia.

Przypisy 

 

Maria Krystyna Sabaudzka
Włoskie królowe
Maria Krystyna Sabaudzka
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Maria Krystyna Sabaudzka
Urodzeni w 1812
Zmarli w 1836
Maria Krystyna Sabaudzka
Ludzie urodzeni w Cagliari